Il existe plusieurs églises Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus :
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Belfort
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Bir Mcherga
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Bormla (Malte)
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Boulogne-Billancourt
 Église Sainte-Thérèse à Compiègne
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Gagny
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à El Aouina (Tunis)
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Élisabethville
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Menzel Bourguiba
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Hirson
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Mégrine
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Metz
 Église Sainte Thérèse à Monaco 
Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Montauban
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Montréal
 Église Sainte-Thérèse à Nantes 
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Nice
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Offekerque
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus au Rayol-Canadel-sur-Mer
 Église Sainte-Thérèse à Rennes 
 Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Villers-lès-Nancy
Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Delson

Voir aussi